

Sigle 
 Feroviar Keolis – operatore ferroviario rumeno
 Kooperativa Förbundet – operatore commerciale svedese

Codici 
 FK – codice vettore IATA di Africa West Airlines
 FK – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole Falkland
 FK – codice ISO 3166-2:SN della regione di Fatick (Senegal)

Informatica 
 .fk – dominio di primo livello delle Isole Falkland

Sport 
 FK – abbreviazione di Friidrottsklubb nella denominazione di società di atletica leggera svedesi
 FK – abbreviazione di Fotbalový klub, Fotballklubb, Fudbalski klub,  nella denominazione di diverse squadre di calcio

Altro 
 FK – targa automobilistica di Feldkirch (Austria)
 FK – targa automobilistica di Storslett (Norvegia)